Troubles of a Flirt – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Troubles of a Flirt – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Pathé Frères